Montblanc kan syfta på:

 Montblanc – ett tyskt företag
 Montblanc, Hérault – en kommun i Frankrike
 Montblanc, Katalonien – en kommun i Spanien
 Montblanc (kommunhuvudort) – spanska kommunens huvudort

Se även
 Mont Blanc (olika betydelser)